Кубок Росії з футболу 2022–2023 — 31-й розіграш кубкового футбольного турніру в Росії. Титул захищає «Спартак» (Москва).

Календар

Груповий раунд

Група A

Група B

Група C

Група D

1/4 фіналу 
Шлях РПЛ

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|<center>22 лютого /1 березня 2023

|}
Шлях регіонів (1-й етап)

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|<center>25 лютого 2023

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|<center>26 лютого 2023

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|<center>27 лютого 2023

|}
Шлях регіонів (2-й етап)
Жеребкування відбулось 2 березня 2023 року.

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|<center>16 березня 2023

|}

1/2 фіналу

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок Росії на сайті rfpl  
 Кубок Росії на soccerway 

2022—2023
Росія
Росія
2022 у Росії
2023 у Росії